Sultanlar Ligi 2020-2021, var den 37:e upplagan av ligan och pågick mellan 11 september 2020 och 16 april 2021. Sexton lag deltog i seriespelet och VakıfBank SK vann för tredje gången i rad (och elfte gången totalt).

Regler

Format 
Lagen spelade ett seriespel där alla mötte alla både hemma och borta, vilket innebar totalt trettio matcher per lag. Efter slutet av seriespelet gällde att:
De fyra bästa lagen i seriespelet kvalificerade sig för slutspel om mästerskapet. Detta var strukturerat i semifinaler, match om tredjepris och final. Finalen spelades i bästa av fem matcher, övriga i bäst av tre matcher. I slutspelet rankades lagen baserat på deras placering i serien.
Lag 5-8 i ligan spelade ett motsvarande slutspel om platserna 5-8. I alla fall i bäst om tre matcher.
Det sista laget degraderades till Voleybol 1. Ligi.

Placeringen i ligan bestämdes utifrån:
 Antal vunna matcher;
 Poäng;
 Förhållandet mellan vunna/förlorade set;
 Förhållandet mellan vunna/förlorade spelpoäng. 

Om slutresultatet var 3-0 eller 3-1, tilldelades 3 poäng till det vinnande laget och 0 till det förlorande laget, om slutresultatet blev 3-2, tilldelades 2 poäng till det vinnande laget och 1 till det förlorande laget.

Deltagande lag 
Sexton lag deltog i Sultanlar Ligi 2020-2021 (mot normalt tolv lag). Orsaken till detta var att föregående säsong avbrutits i förtid p.g.a. COVID-19-pandemin. Samtliga lag som nått semifinal i kvalet för att gå upp till ligan från Voleybol 1. Ligi 2019-2020 (Çan Gençlik Kale, İlbank, Kuzeyboru och Sarıyer) fick delta. Dessutom flyttades inget lag från föregående säsong ner.

Tornering

Seriespel

Resultat

Sluttabell 

Legend:
      Kvalificerade för slutspel.
      Kvalificerade för placeringsspel.
      Relegerade till Voleybol 1. Ligi.

Slutspel

Semifinaler

Match om tredjepris

Final

Placeringsspel

Spel om plats 5-8

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Individuella utmärkelser

Slutställning

Statistik

Fotnoter

Referenser 

Volleybollsäsongen 2020/2021
2020
2020 i Turkiet
2021 i Turkiet